Les élections régionales de 1964 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1964) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1964
Salzbourg
Avril 1964